Isodrin se može odnositi na:

 Isodrin, organohlorinni insekticid koji je izomer aldrina
 Foledrin, metilamfetaminski derivat

Spoljašnje veze